Sakar (Papoea-Nieuw-Guinea), eiland in Papoea-Nieuw-Guinea.
 Sakar (Servië), plaats in Servië.
 Sakargebergte, gebergte in Bulgarije